Evans Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Evans Airport (Alabama)
 Evans Airport (Kansas)
 Evans Airport (New Jersey)
 Evans Airport (Pennsylvania)
 Evans Airport (Tennessee)
 Evans Airport (Wyoming)